Mesoles ist der deutsche Name folgender Orte in Tschechien:
 Mezholezy (Miskovice)
 Mezilesí u Pelhřimova